Luis Antonio Lizana Malinconi (Santiago, 23 de julio de 1938), es un ingeniero agrónomo chileno, Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile ejerciendo su último periodo 2010-2014, y fue el fundador y primer director del Centro de Postcosecha de la Universidad de Chile.

Reseña biográfica

Vida profesional 
En 1962 se titula de la Universidad de Chile como Ingeniero Agrónomo, Mención en Fruticultura. 
Luego fue Becado por el Instituto Int. de Educación y la Fundación Emery H. Powell, obtuvo el Master of Science in Horticulture, especializándose en Postcosecha en Washington State University (Pullman) en junio de 1965. Posteriormente, fue becado por la UNESCO y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, realizó un Diploma de postgrado en Fisiología Vegetal, en la Universidad de Granada, en 1966. En 1975, la Universidad de California Davis le confiere el grado de Phylosophal Docctor in Botany. Su primer trabajo profesional lo realizó en 1962 en el Departamento de Arboricultora Frutal del Ministerio de Agricultura en la Quinta Normal. Entre 1966 y 1970, participó en el Programa "Convenio U. de Chile-U. de California", como contraparte de fruticultura de los 11 especialistas de la Universidad de California. Entre los años 1970 y 1974 efectuó estudios de doctorado en EE.UU. En 1975 fue designado Director del Departamento de Producción Agrícola de Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, Universidad de Chile, desempeñándolo hasta 1980. Fue creador y Director del Centro de Estudios Postcosecha (CEPOC). Adicionalmente, organizó cinco Simposios Int. de Manejo, Calidad y Fisiología de Postcosecha de Frutas, con el patrocinio de FONDEF, RITEP (Red Iberoamericana de Tecnología Postcosecha), FEDEFRUTA, FAO y la Sociedad Agronómica de Chile (SACH). En 1978 como Presidente de la SACH, transformó las "Jornadas Agronómicas" en un "Congreso Anual”. Además, reformó la presentación de trabajos y renovó la revista Simiente. En 1979 organizó la primera reunión int. del Congreso Agronómico de Chile, con la American Society for Horticultural Science ASHS, Tropical Región.
Entre 1980 y 1985, el Dr. Lizana fue invitado a incorporarse a la Facultad de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para desarrollar el Laboratorio Postcosecha, iniciando de esta forma la investigación sistemática en esta disciplina en esa Universidad. En 1986, volvió a la Universidad de Chile la cual es su alma mater.
Entre 1979 y 1980, fue Presidente de la American Society for Horticultural Science, Tropical Región. Por otra parte, entre 1990 y 1991 fue Presidente de IA American Society for Tropical Horticultura IASTH. Así mismo, entre 1979 y 1982, fue Consultor como Especialista de Frutas para los Proyectos de Factibilidad de la Comisión Nacional de Riego CNR en los valles de: Mataquito (1978), Aconcagua, Ligua y Petorca (1979-82) y Vallenar (1982), entre otras consultorías nacionales e internacionales. Entre 1995-2002, el Dr. Lizana fue contratado como Horticultural Advisor y Postharvest Advisor para el Proyecto ATUT, Agricultura Technology Utilization and Transfer, financiado por USAID-Gobierno de Egipto. A raíz de lo anterior, planificó y dirigió 7 Viajes de entrenamiento para Técnicos, Agricultores y Exportadores de uva de mesa Egipcios a Chile.

Su trayectoria en la Universidad de Chile 
 En la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, ha sido Profesor de Manejo, Calidad y Fisiología Postcosecha de Frutas desde su creación hasta la actualidad (interrumpido por el periodo de su doctorado y la consultaría en Egipto). 
 En 1976 Creó el curso Frutales Menores. 
 En el Período 2002-2006 fue director de la Escuela de Postgrado, de la Facultad, logró acreditar el programa de Magíster por cinco años.
 Antonio Lizana es Profesor Titular de la Universidad de Chile desde 1986.
 Decano de la Facultad por un tercer período (2010-2014), habiendo sido reelegido tras cumplir el segundo período entre 2006 y 2010. Inicialmente fue elegido Decano de la Facultad de Cs. Agrarias y Forestales en 1986, cargo que ocupó hasta 1990. Fue el segundo decano elegido por votación de los académicos en la U. de Chile “intervenida” desde 1973. En 1977 le fue ofrecida la Decanatura que rechazó por ser una “designación” y no una “elección”.

Premios y reconocimientos 
Premio por la Actividad Científica, otorgado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile (Premio Carlos Porter, 1989)
Premio al Mérito Agronómico, otorgado por la Sociedad Agronómica de Chile (1995)
Premio en Reconocimiento por las Contribuciones en la Ciencia y Tecnología Postcosecha en América Latina, otorgado por la Universidad de Querétaro (México, 1995)
Premio en Reconocimiento por las Contribuciones en postcosecha de frutas y Hortalizas en Iberoamérica, Asociación Iberoamericana de Tecnología Postcosecha (2002)
Premio Medalla Agrícola Nacional IICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Ministerio de Agricultura de Chile (2004)
Medalla al Mérito Académico Rector Ruy Barbosa, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile (2005)
Placa de Reconocimiento por su "valerosa y dedicada contribución a la ISTH, como socio activo, miembro de la directiva y principalmente como editor de las Memorias", ISTH, Interamerican Society for Tropical Horticulture (2010)
Premio Espiga de Oro por trayectoria profesional, Colegio de Ingenieros Agronómos (2010)

Referencias

Enlaces externos 
 Centro de Estudios Postcosecha - Universidad de Chile
 Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile
 Sociedad Agronómica de Chile
 Colegio de Ingenieros Agronómos de Chile

Agrónomos de Chile
Alumnado de la Universidad de Chile
Profesores de la Universidad de Chile